Липицкое сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Сельское поселение Липицкое — в Серпуховском районе Московской области.
 Муниципальное образование Липицкое — в Чернском районе Тульской области.